Općinska nogometna liga Slavonska Požega je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige, NK Dinamo Vidovci - Dervišaga, se nije kvalificirao u Međuopćinsku ligu Jug, a NK Sloga Trenkovo, NK Partizan Ovačare i NK Parasan Golobrdci su ispali u 1. Razrednu ligu.

Tablica

Unutrašnje poveznice  
 Međuopćinska liga Jug 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1986-87
1986-87 Slavonska Požega 
Slavonska Požega